Plusieurs États ont établi une constitution en 1848 :

 France — voir Constitution française de 1848
 Illinois (États-Unis) — voir Constitution de l'Illinois
 Luxembourg — voir Constitution luxembourgeoise de 1848
 Suisse — voir Constitution de la Suisse#Constitution de 1848
 Royaume de Sardaigne  — voir Statut albertin ou Statuto de Charles-Albert de Savoie